Бабица:

 Бабица — село в Болгарии.
 Бабица — река в России, протекает в Кировской области.
 Бабица, Радослав — польский профессиональный игрок в пул.
 Бабица — название повитухи в Сербии.